Het Europees kampioenschap marathon van 2006 werd gehouden in Göteborg als onderdeel van de Europese kampioenschappen atletiek 2006.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Europees kampioenschap marathon
Marathon in 2006
Sportevenement in Göteborg
Atletiekwedstrijd in Zweden
Atletiek